Зяблов — русская фамилия; имеет женскую форму Зяблова.

Известные носители 
 Зяблов, Андрей (ум. 1783) — ученик Рокотова, крепостной художник.
 Зяблов, Сергей Владимирович (род. 1957) — майор милиции, участник Афганской, Первой и Второй чеченских войн, Герой Российской Федерации

———
 Зяблова, Александра Алексеевна (в замужестве — Сорнева; 1858—1891) — русская писательница, драматург, сестра Анастасии Зябловой.
 Зяблова, Анастасия Алексеевна (более известна под фамилией Вербицкая; 1861—1928) — русский прозаик.